Palacio de la República puede referirse a:

Palast der Republik, ubicado en Berlín (Alemania), fue construido en la década de 1970 como sede de la Cámara del Pueblo de la RDA, alojando también restaurantes, galerías de arte y un teatro.
Palacio de los López, ubicado en Asunción (Paraguay), sede del Poder Ejecutivo.
Casa de Pizarro, edificio conocido oficialmente como Palacio de la República, de Lima (Perú), sede del Poder Ejecutivo.
Palacio de la República de Bolivia, edificio que es la sede del Poder Ejecutivo.
Palacio de Cortés, ubicado en Cuernavaca (México), actual Museo Regional Cuauhnáhuac.
Palacio de la República de Rumania, localizado en Bucarest (Rumanía).
Palacio Nacional de la Cultura, ubicado en Managua (Nicaragua), llamado Palacio de la República durante la dictadura de Anastasio Somoza García.
Palacio de los Krasiñscy, edificio de Varsovia (Polonia), también llamado Palacio de la República.
Palacio de la República de Bagdad, el mayor de los palacios presidenciales iraquíes, construido en 1958, actualmente arrasado.